Saint-Martin-sur-Ocre (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Martin-sur-Ocre (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym